Рябоша́пка (также Рябоша́пко) — фамилия. Известные носители:

 Рябошапко, Василий Яковлевич (1917—1942) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Рябошапка, Иван Григорьевич (1831—1900) — российский штундист и баптист, узник совести, пресвитер церкви села Любомирка Херсонской губернии.
 Рябошапка, Михаил Трофимович (1918—1984) — капитан, Герой Советского Союза.
 Рябошапка, Николай Николаевич (1924—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Рябошапка, Павел Викторович (род. 1983) — российский футболист.
 Рябошапка, Руслан Георгиевич (род. 1976) — украинский юрист, генеральный прокурор Украины.
 Рябошапка, Степан Кириллович (1886—1942) — шахтёр-стахановец, депутат Верховного Совета УССР I созыва.

См. также